USS Grayback es el nombre de los siguientes submarinos:
 USS Grayback (SS-208), submarino de la clase Tambor; y
 USS Grayback (SSG-574), submarino de la clase Grayback.
Grayback